Ituberá kan syfta på:

Brasilien 

 Ituberá (kommun), Bahia, 
 Ituberá (ort), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar